Таловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Змеиногорском районе Алтайского края России. Административный центр — село Таловка.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 908 человек, в том числе 432 мужчины и 476 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 884 человека.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Таловка.

Локтевка — упразднённый  в 1981 году посёлок.

Примечания 

Муниципальные образования Змеиногорского района
Сельские поселения Алтайского края